Przeradz – wieś w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko 
 Przeradz – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Grzmiąca 
 Przeradz – przystanek osobowy w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim i w gminie Szczecinek

Zobacz też 
 Przeradz Nowy, Przeradz Mały, Przeradz Wielki